Zypriotisch steht für

 einen Bezug zum griechischen Teil der Insel Zypern, nicht aber zur Insel als Ganzes (vgl. diesbezüglich mit zyprisch)
 zyprisch, siehe hierzu Zyprer
 einen Bezug zu den Zyprioten oder Zypern-Griechen
 Zypriotisches Griechisch, eine Variation der griechischen Sprache, die auf Zypern gesprochen wird